Padilla může být:

 Padillův záliv – záliv v americkém státě Washington
 třída Almirante Padilla – třída fregat Kolumbijského námořnictva
 Padillasaurus či Padillův ještěr – rod středně velkého sauropodního dinosaura z čeledi Brachiosauridae
 Padilla (Bolívie) – město v Bolívii

příjmení
 Marie z Padilly (1334–1361) – milenka a osudová žena kastilského krále Pedra Krutého
 Gerardo Padilla (* 1959) – mexický zápasník – judista
 Juana Azurduy de Padilla (1780–1862) – bolivijský partyzánský vůdce
 Manuel Ascencio Padilla  (1774–1816) – bolivijský partyzánký vůdce, na jeho počest je pojmenováno město Padilla